Pro Evolution Soccer (computerspelserie), een computerspelserie van voetbalspellen
 Pro Evolution Soccer (computerspel), het eerste computerspel uit bovenstaande reeks